Лангенштайн (Верхняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Лангенштайн (Гарцфорланд) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Замок Лангенштайн — находящийся в частном владении семьи Дуглас средневековый в своей основе замок.